Малешевци могу бити:

 , племе Црне Горе у Старој Херцеговини
 Малешевци (род), српски род

или:

 Малешевци (Угљевик), насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Малешевци (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ